SPD — аббр., в языках, использующих латиницу. Может означать:
 Социал-демократическая партия Германии () — политическая партия Германии
  — стандарт обращения к микросхеме ПЗУ на модулях динамической оперативной памяти DRAM для корректных настроек тайминг-параметров
 Surge protection device (устройство защиты от импульсных перенапряжений) — электронное устройство, для защиты от импульсных перенапряжений